Altınlı (Akçadağ), een dorp in het Turkse district Akçadağ
Altınlı (Bozova), een dorp in het Turkse district Bozova
Altınlı (Çankırı), een dorp in het Turkse district Çankırı
Altınlı (Siverek), een dorp in het Turkse district Siverek
Altınlı (Taşova), een dorp in het Turkse district Taşova
Altınlı (Terme), een dorp in het Turkse district Terme